Hemträsket kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Södermanland 
Hemträsket, Södermanland, sjö på Ornö i Haninge kommun,  (23,7 ha)
Hemträsk, sjö i Haninge kommun,  (3 ha)

Uppland 
Hemträsket (Djurö socken, Uppland, 657782-167060), sjö i Värmdö kommun, 
Hemträsket (Djurö socken, Uppland, 658360-167549), sjö i Värmdö kommun,  (4,86 ha)

Västerbotten 
Hemträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 716630-169413), sjö i Skellefteå kommun,  (17,8 ha)
Hemträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 718064-168308), sjö i Skellefteå kommun,  (88,7 ha)
Hemträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,9 ha)
Hemträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Hemträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (14,5 ha)
Hemträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (1,71 km²)
Hemträsket (Hortlax socken, Norrbotten, vid Blåsmark), sjö i Piteå kommun,  (46 ha)
Hemträsket (Hortlax socken, Norrbotten, vid Hemmingsmark), sjö i Piteå kommun,  (84,7 ha)

Finland
Hemträsket (sjö i Finland, Österbotten) – en sjö i kommunen Larsmo
Hemträsket (sjö i Finland, Raseborg, Pojo) - En sjö i Kommunen Raseborg
Hemträsket (sumpmark) – en sumpmark i landskapet Nyland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn